Флаг муниципального образования Новоле́ушковское сельское поселение Павловского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 23 марта 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3664.

Описание 
«Полотнище с соотношением сторон 2:3, несущее вдоль верхнего края синюю (голубую) полосу в 1/4 ширины полотнища и вплотную к ней — малиновый равнобедренный треугольник, отходящий к нижнему краю и окаймлённый с двух равных сторон белой полосой, шириной в 1/8 ширины полотнища. Оставшиеся участки полотнища, по совокупной площади равные треугольнику (с окаймлением), имеют зелёный цвет.

В центре верхней синей (голубой) части полотнища расположена композиция из положенных накрест, лезвием вниз, светло-серых казачьих шашек и поверх них чёрной кубанки с верхом малинного и жёлтого цветов.

На малиновом, смещённом к синей полосе, треугольнике расположено жёлтое изображение колоса».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Синий (голубой) цвет полотнища символизирует чистое небо, честь, искренность, добродетель, возвышенные устремления.

Зелёный цвет полотнища символизирует природу и сельское хозяйство поселения, а также плодородие, жизнь, здоровье, вечное обновление.

Малиновый цвет полотнища символизирует цветущую землю, верность, скромность, набожность. Малиновый цвет также является определяющим цветом запорожских казаков и аллегорично указывает на то, что многие жители станицы являются потомками запорожских (черноморских) казаков.

Белое окаймление малинового треугольника аллегорично указывает на слияние рек Сухонькой и Тихонькой на территории поселения.
Белый цвет символизирует мудрость, совершенство, чистоту, веру, честность, единодушие.

Жёлтый пшеничный колос символизирует основной вид экономической деятельности поселения — выращивание зерновых, неисчерпаемое богатство полей, достаток, процветание.

Изображение казачьих шашек и кубанки символизируют славное историческое прошлое и настоящее кубанского казачества. Кубанка и шашки — принадлежности казака, который всегда стоял на защите Отечества.

Примечания